Arlene er et almindeligt engelsk pigenavn.

Navnet har været anvendt på ni tropiske cykloner i Atlanterhavet

Tropisk Storm Arlene (1959) – bragte oversvømmelser til Louisiana.
Orkan Arlene (1963) – passerede over Bermuda, kun små ødelæggelser.
Orkan Arlene (1967) – svingede gennem det centrale Atlanterhav uden at påvirke land.
Tropisk Storm Arlene (1971) – løb parallelt med amerikas østkyst uden at påvirke land.
Tropisk Storm Arlene (1981) – krydsede over Cuba og Bahamas, minimale effekter.
Orkan Arlene (1987) – passerede lige nord om Bahamas, ingen ødelæggelser
Tropisk Storm Arlene (1993) – intens regn i Mexico og Texas. Seks dødsfald rapporteret.
Tropisk Storm Arlene (1999) – bevægede sig øst om Bahamas uden at påvirke land
Tropisk Storm Arlene (2005) – Stor, men uorganiseret storm der passerede over Cuba før den gik i land i det vestlige Florida, minimale ødelæggelser